Suelda blanca puede referirse a:
 El nombre común de la planta Polygonatum multiflorum.
 El nombre común de la planta Polygonatum odoratum.